Че́вкін — російське прізвище.

 Чевкін Володимир Іванович (1754—1831) — дійсний статський радник, подільський губернатор (1801—1808).
 Чевкін Костянтин Володимирович (1802, Кам'янець-Подільський — 1875) — генерал від інфантерії. Його іменем названо мінерал чевкініт.

Російські прізвища